Cardella Samuels (1983. február 1. –) jamaicai női nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
Az JFF Játékvezető Bizottsága (JB) minősítésével KSAFA, majd Premier League bírója. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett.

A Jamaicai labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2009-től tartja nyilván női bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott (Női labdarúgó-világbajnokság, Női Pan American Játékok), valamint klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített.

A 2012-es U17-es női labdarúgó-világbajnokságon, valamnt a 2014-es U17-es női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB bíróként alkalmazta. 2014-ben volt az első eset, hogy egy jamaicai hármas (asszisztensek: Stacy-Ann Greyson és Princess Brown) FIFA rendezvényen tevékenykedett.

A CONCACAF JB a Női Pan American Játékokon bíróként, 4. (tartalék) játékvezetőként foglalkoztatta.

Források 

Jamaicai labdarúgó-játékvezetők
1983-ban született személyek
Élő személyek